Раиса Никифоровна Петровская (, , д. Петровцы, Полоцкий район, Витебская область — ) — полевод, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
В 1922 году поступила в семилетнюю школу, находившуюся в д. Венцевое Полоцкого района.

С 1931 года — полевод, звеньевая по выращиванию льна в колхозе «Чекист». С 1944 года работала в колхозах «Красный треугольник», имени Кирова, в 1953—1964 годах — звеньевой по выращиванию льна в колхозе «Герой труда» Полоцкого района.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 27 марта 1949 года за получение высоких урожаев льна. Депутат Верховного Совета БССР 3-5 созывов в 1951—1959 годах.

Похоронене на кладбище деревни Мышчана Полоцкого района Витебской области (Республика Беларусь).

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1949)
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Барейша, М. Славная жизнь / М. Барейша // Знаменосцы трудовой славы / сост.: Г. С. Гужва [и др.]; рец. Б. В. Стрельцов. — Минск : Беларусь, 1984. — С. 251—255.
 Петровская Раиса Никифоровна // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. — Кн. 2. — С. 295.
 Петровская Раиса Никифоровна // Твои герои, Беларусь! Герои Социалистического Труда : биографический справочник / сост.: И. Н. Кулан, В. И. Козак, Е. Е. Соколов; под общ. ред. А. Н. Новикова. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. — С. 174.
 Петровская Раиса Ничипоровна // Слава и гордость земли Витебской : биографический справочник / сост. М. Н. Пригожий; редкол.: М. П. Кузьмич [и др.]. — Витебск : Витебская областная типография, 2009. — С. 290.
 Пятроўская Раіса Нічыпараўна // Памяць: Полацкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: І. Б. Каросцік, Р. І. Маслоўскі, А. Л. Петрашкевіч; уклад. С. С. Чарняўская; мастак Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 1999. — С. 629.

Похороненные в Полоцком районе
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании